Shenzhen Open steht für folgende Tennisturniere in Shenzhen, China:

 ATP Shenzhen, Herrenturnier
 WTA Shenzhen, Damenturnier